Okręty US Navy o nazwie USS "Perkins", pochodzącej od George Hamiltona Perkinsa (1836-1899):
 Pierwszy "Perkins" (DD-26) był zmodyfikowanym niszczycielem typu Paulding, który został zwodowany w 1909, służył w czasie I wojny światowej i został wycofany w 1919.
 Drugi "Perkins" (DD-377) był niszczycielem typu Mahan, który został zwodowany w 1935, służył w czasie II wojny światowej i został zatopiony w kolizji z australijskim transportowcem wojska "Duntroon" w 1942.
 Trzeci "Perkins" (DD-877) był niszczycielem typu Gearing, który został zwodowany w 1944 i sprzedany Argentynie w 1973.

Perkins, USS